Славянский бульвар:

 Славянский бульвар — бульвар в Москве.
 «Славянский бульвар» — станция метро в Москве.
 Славянский бульвар — платформа Смоленского направления МЖД в Москве, входит в МЦД1.

См. также 
 Славянская набережная
 Славянская площадь
 Славянская улица